Asgat kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Asgat (distrikt i Mongoliet, Süchbaatar), 
 Asgat, Dzavchan, distrikt, 

Robotskapade Mongolietförgreningar